Eerste divisie (mannenhandbal) 2003/04
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2003/04